Miejscowości w USA:
 Earl – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland
Gminy w USA:
 Earl (ang. Earl Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Earl (ang. Earl Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Earl (ang. Earl Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
Inne:
 Earl Grey – herbata,
 Earl – najstarszy i pierwotnie najwyższy brytyjski tytuł feudalny,
 James Earl Jones – amerykański aktor filmowy i teatralny o charakterystycznym basowym głosie.